Siegelmühle ist der Ortsname von

 Siegelmühle (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Siegelmühle (Konnersreuth), Ortsteil des Marktes Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern